|

Het WTA-tennistoernooi van Casablanca (officieel Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem) van 2001 vond plaats van 23 tot en met 29 juli 2001 in de Marokkaanse stad Casablanca. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Spaanse Magüi Serna had zich voor het toernooi afgemeld, nog voor het kwalificatie­toernooi begon. Daardoor kon de als eerste geplaatste Hongaarse kwalificatie­speelster Kira Nagy alsnog rechtstreeks tot de hoofdtabel worden toegelaten.

De ongeplaatste Zsófia Gubacsi uit Hongarije won het toernooi. Zij versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Italiaanse Maria Elena Camerin in drie sets, met een tiebreak in de beslissende set. Het was Gubacsi's enige WTA-titel. Zij incas­seerde US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Kristie Boogert kwam niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste duo Ljoebomira Batsjeva en Åsa Carlsson won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel María José Martínez Sánchez en María Emilia Salerni in drie sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Carlsson had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Batsjeva één.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Casablanca 2001
Casablanca
Sport in Casablanca